

Sciences humaines et sociales 
 Dans l'Empire russe, le passeport jaune était une pièce d'identité que devait porter toute prostituée.
 En France, le passeport jaune était le passeport interne des bagnards libérés. Ainsi, dans le roman Les Misérables de Victor Hugo, Jean Valjean a un passeport jaune.

Culture et société 
 Le Passeport jaune () est un film muet allemand réalisé par Victor Janson et , sorti en 1918.
 Le Passeport jaune () est un film américain réalisé par Raoul Walsh, sorti en 1931.

Voir aussi